FitzGerald ou Fitzgerald est un nom  signifiant « fils de Gerald ».

Patronyme

FitzGerald 
 La Famille FitzGerald
 Frances FitzGerald (1940-) ;
 Desmond FitzGerald (1888-1947) ;
 Lord Edward FitzGerald (1763-1798), homme politique ;
 Lady Edward FitzGerald ;
  ou  ;
 Garret FitzGerald (1926-2011), homme politique irlandais ;
  ;
  ;
 Isabella Charlotte FitzGerald, plus connue comme Isabella Charlotte de Rohan-Chabot (1784-1868), aristocrate et écrivaine irlandaise ;
 James FitzMaurice FitzGerald () ;
 James FitzThomas FitzGerald ;
 Jennifer Fitzgerald (1932-) ;
  ;
  ;
  ;

Fitzgerald 
 Ali Fitzgerald Moore, connu sous son nom de scène Big Ali (1978-), rappeur et DJ américain ;
 Alice Fitzgerald (1875-1962), infirmière américaine ;
 Barbara Fitzgerald (1911-1982), romancière irlandaise ;
 Barry Fitzgerald (1888-1961), acteur irlandais ;
 Charles Fitzgerald (1791-1887), gouverneur de Gambie ;
 Charles Fitzgerald (1865-1913), homme politique australien ;
 Charles Fitzgerald, joueur de rugby à XV irlandais ;
 Ciaran Fitzgerald (1952-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Cissy Fitzgerald (1873-1941), actrice britannique ;
 Conor Fitzgerald (1964-), écrivain britannique ;
 Dallas M. Fitzgerald (1876-1940), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 Des Fitzgerald, pilier de rugby irlandais ; 
 Ella Fitzgerald (1917-1996), chanteuse de jazz américaine ;
 F. Scott Fitzgerald (1896-1940), un écrivain américain ;
 Frances Fitzgerald (1950-) ;
 Frances Fitzgerald (1950-), femme politique irlandaise ;
 Francis Scott Fitzgerald (1896-1940), écrivain américain ;
 Frank Fitzgerald (1885-1939) ;
 Frankie Fitzgerald (1985-) ;
 Gene Fitzgerald (1932-) ;
 Geraldine Fitzgerald (1913-2005), actrice irlandaise ;
 Glenn Fitzgerald (1971-), acteur américain ;
 John Fitzgerald Thierry (1971-2017), joueur américain de football américain ;
  ;
 John Francis Fitzgerald (1863-1950) ;
 Kevin Fitzgerald (1902-1993), auteur britannique de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Larry Fitzgerald (1983-), joueur américain de Football américain ;
 Luke Fitzgerald (1987-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Margaret Fitzgerald (1896-2009), supercentenaire canadienne ;
  ;
 Mike Fitzgerald (1948-), auteur américain de jeux de société ;
 Mike Fitzgerald (1960-), joueur américain de baseball ;
 Pamela Fitzgerald ;
 Patrick Fitzgerald (1961-), procureur américain ;
 Penelope Fitzgerald (1916-2000) ;
  ;
 Philip Fitzgerald, pilier ou talonneur de rugby écossais ;
  ;
 Robert Fitzgerald Diggs (1969-), rappeur, producteur, acteur et réalisateur américain ;
 Rusty Fitzgerald (1972-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Ryan Fitzgerald ;
  ;
 Scott L. Fitzgerald (1963-), membre du sénat du Wisconsin ;
 Susan Fitzgerald (1949-2013), actrice irlandaise ;
 Tara Fitzgerald (1967-), actrice britannique ;
  ;
 Thomas R. Fitzgerald, président de la Cour suprême de l'Illinois ;
 Walter Fitzgerald (1896-1976), acteur anglais ;
 Willa Fitzgerald (1991-), une actrice américaine ;
 William Charles Fitzgerald (1938–1967) ;
 Zelda Fitzgerald (1900–1948), romancière ;

personnage de fiction
 Francesca Fitzgerald, personnage de la série britannique Skins ;

forme composée
 Sarah Fitz-Gerald (1968-), joueuse australienne de squash.

Prénom 
 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963), président des États-Unis

Toponyme  

 Fitzgerald, une ville de Géorgie, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme irlandais